Томашевић је српско и хрватско презиме. То је патроним и значи син Томаша.

Познати људи 
 Александар Томашевић (фудбалер) (1908–1988), српски фудбалер
 Бранислав Томашевић (1977– ), српски глумац
 Дејан Томашевић (1973– ), бивши српски кошаркаш
 Драгана Томашевић (1982– ), српска атлетичарка
 Драгутин Томашевић (1890–1915), српски атлетичар
 Душан Томашевић Ћирко (1920–1944), народни херој Југославије
 Јелена Томашевић (1983– ), српска поп певачица
 Јован Томашевић (1892–1924), црногорски комуниста
 Јозо Томашевић (1990– ), хрватско-амерички економиста
 Коста Томашевић (1923–1976), југословенски фудбалер
 Стефан Томашевић Котроманић (око 1438–1463), српски владар

Види још 
 Александар Томашевић

Референце 

Српска презимена